Ю́рий Клю́чников:
 Ключников, Юрий Вениаминович (1886—1938) — русский, советский и юрист и дипломат.
 Ключников, Юрий Викторович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Ключников, Юрий Иванович (род. 1963) — советский и российский футболист, футбольный арбитр.